SM U 153 war ein deutscher U-Kreuzer im Ersten Weltkrieg vom Typ U 151. Es war im Atlantik bei der U-Kreuzer Flotille im Einsatz.

Kommandanten 
 17. November 1917 – 31. Juli 1918 Korvettenkapitän Gernot Goetting
 1. August 1918 – 11. November 1918 Korvettenkapitän Paul Pastuszyk

Einsatzgeschichte und Verbleib 
SM U 153 konnte auf einer Patrouille drei Handelsschiffe mit einer Gesamttonnage von 9428 Tonnen versenken. Dazu kam noch die U-Boot-Falle HMS Willow Branch mit 3314 Tonnen. Das Boot kapitulierte am 11. November 1918 und wurde ab dem 24. November 2018 in Harwich interniert. Es wurde Frankreich zugesprochen, aber gegen SM U 162 getauscht. Daraufhin wurde es in Portsmouth aufgelegt. SM U 153 wurde nicht wieder in Dienst gestellt und am 30. Juni 1921 in den Ärmelkanal geschleppt und nahe der Isle of Wight versenkt.

Versenkungen

Literatur 
 Eberhard Rössler: Geschichte des deutschen U-Bootbaus. Band 1. Bernard & Graefe Verlag, Koblenz 1986, ISBN 3-7637-5801-1.
 Bodo Herzog: Deutsche U-Boote 1906–1966. Manfred Pawlak Verlag, Herrsching 1990, ISBN 3-88199-687-7.
 Erich Gröner, Dieter Jung, Martin Maass: U-boats and Mine Warfare Vessels. German Warships 1815–1945. Conway Maritime Press, London 1991, ISBN 0-85177-593-4. (englisch)
 Dieter Jung: Die Schiffe der Kaiserlichen Marine 1914–1918 und ihr Verbleib. Bernard & Graefe, Bonn 2004, ISBN 3-7637-6247-7.
 Eberhard Rössler: Die deutschen U-Kreuzer und Transport U-Boote. Bernard & Graefe, Bonn 2003, ISBN 978-3-76376-246-0.
 Eberhard Rössler: Deutsche U-Boote 1898–1918. Mittler, 2003, ISBN 978-3-81320-926-6.

Weblinks

Einzelnachweise 

Militär-U-Boot (Kaiserliche Marine)
U-Boot im Ersten Weltkrieg